Притцель () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Притцель, Аксель (1874—1966) — датский шахматист.
 Притцель, Георг Август (1815—1874) — немецкий ботаник и библиотекарь.
 Притцель, Эрнст Георг (1875—1946) — немецкий ботаник и преподаватель.